То́маш Трояно́вский:

 Трояновский, Томаш (род. 1947) — польский нейрохирург.
 Трояновский, Томаш (род. 1965) — польский детский писатель.